Un juggernaut est un mot anglais désignant un char de procession hindou en Inde, puis, par métaphore, une force inarrêtable. Le terme est utilisé dans de nombreuses œuvres de fiction :

Cinéma et télévision 

 Juggernaut est un film britannique réalisé par Henry Edwards en 1936.
 Juggernaut est le titre original du film britannique Terreur sur le Britannic, réalisé par Richard Lester en 1974.
 Juggernaut est le titre anglais de l'épisode Le cargo dans la cinquième saison de la série télévisée Star Trek : Voyager.

Musique 

 Juggernaut est un groupe de heavy metal américain formé en 1985. 
 Juggernaut est un album du groupe Mahogany Rush sorti en 1982 .
 Juggernaut est un album du groupe Hunters & Collectors sorti en 1997.
 Juggernaut est un album de Lustmord sorti en 2007.
 Juggernaut est une chanson du groupe Raven présente sur l'album Life's a Bitch sorti en 1987.
 Juggernaut est une chanson du groupe Clutch présente sur l'album Pitchfork & Lost Needles sorti en 2005.
 Juggernauts est une chanson du groupe Enter Shikari présente sur l'album Common Dreads sorti en 2009.
 Juggernaut est une chanson du groupe Sadie présente sur l'album Cold Blood sorti en .
 The Juggernaut's est le nom d'une chanson du groupe Zebrahead présente sur l'album Phoenix.
 Juggernaut est une chanson du groupe The Crimson Armada présente sur l'album Conviction sorti en 2012.
 Juggernaut (Alpha & Omega) est un album double du groupe Periphery sorti en 2015.

Autres 
 Le P-47 Thunderbolt, l'un des chasseurs américains les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, et l'un des avions les plus produits de tous les temps avec plus de 15 000 exemplaires construits, a été surnommé « the Jug » en raison de sa grande taille et de sa solide construction.
 Le Fléau (Juggernaut) est un personnage de bande dessinée de l'univers des comics de Marvel.
 Juggernaut est un jeu de survival horror sorti en 1999 sur PlayStation (Amérique seulement), édité et développé par Jaleco.
 Juggernaut est le nom d'une carte à collectionner du jeu Magic: The Gathering.

Voir aussi 
 Juggernaut of Justice est un album du groupe canadien Anvil sorti en 2011.
 Midnight Juggernauts est un groupe indie rock-électronique australien.

Homonymie de titre